Conquistensi – abitanti di Conquista (Brasile)
Conquistensi – abitanti di Vitória da Conquista